

Toponyme 
 Lamidou, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lay-Lamidou ;
 Lay-Lamidou, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme